Мартелло может относиться к:
 Башни мартелло — круглые каменные укрепления.
 Мартелло (коммуна) — коммуна в Италии.
 Мартелло, Пьер Якопо (1665—1727) — итальянский поэт и драматург.